Deskrypcyjny funktor nazwotwórczy – funktor nazwotwórczy, którego częścią składową jest nazwa generalna, oparty na argumencie albo argumentach będących indywidualnymi nazwami jednostkowymi.

Logika